Eleonora Portugalská je jméno těchto portugalských infantek:

 Eleonora Portugalská (1211–1231), provdaná dánská princezna
 dcera portugalského krále Alfonse II. a manželka dánského spolukrále Valdemara III. (Mladšího)
 Eleonora Portugalská (1328–1348), provdaná aragonská královna
 dcera portugalského krále Alfonse IV. a manželka aragonského krále Petra IV.
 Eleonora Portugalská (1434/36–1467), provdaná císařovna Svaté říše římské
 dcera portugalského krále Eduarda I. a manželka císaře Fridricha III.